Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1993 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с  6 - 7 февраля 1993 года на катке Шпортфорум в Берлине (Германия). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
Итоги на Skateresults.com

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Февраль 1993 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Германии